Ruotger ist der Name folgender Personen:

 Ruotger von Kerkow, von 1241 bis 1251 Bischof von Brandenburg
 Ruotger von Köln († nach 968/969) Mönch in Sankt Pantaleon in Köln, Autor der Vita Brunonis
 Ruotger von Trier (* um 880; † 27. Januar 931), von 916 bis 923 Erzkanzler des Westfrankenreiches

Siehe auch:
 Rudgar
 Hruodger